Fort Sint-Marcus (Zuiddorpe), een fort bij Zuiddorpe
Fort Sint-Marcus (Knokke), een fort bij Knokke